Lucas Alves de Araújo – calciatore brasiliano
 Magno Alves de Araújo, noto come Magno Alves – calciatore brasiliano
 Réver Humberto Alves de Araújo, noto come Réver – calciatore brasiliano